Debito d'odio – film del 1920 diretto da Augusto Genina
Debito d'odio (Paid) – film del 1930 diretto da Sam Wood